Dürre steht für:
 Dürre, eine klimatische Periode langer Trockenheit
 Winterdürre, hervorgerufen durch langanhaltenden Frost, siehe Frosttrocknis
 eine Wurstsorte in Österreich, siehe Braunschweiger (Wurst) #Verbreitung in Österreich

Orte:
 Dürre (Gemeinde Rietz), Rotte in der Gemeinde Rietz, Tirol
 Suchá (deutsch Dürre), Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien
 Suchá (Havlíčkův Brod) (deutsch Dürre), Ortsteil von Havlíčkův Brod, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien

Personen:

 Ernst Friedrich Dürre (1834–1905), deutscher Hüttenkundler
 Hermann Dürre (1819–1893), deutscher Historiker und Pädagoge
 Konrad Dürre (1884–1940), deutscher Redakteur, Dramatiker, Germanist und Eugeniker
 Stefan Dürre (* 1963), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Dörre
 Dürr
 Dürre Holzminde